Koga kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Koga (vattendrag i Burundi), Bururi,

Ekvatorialguinea 

 Cogo (ort),

Japan 

 Koga, Ibaraki, stad i Ibaraki prefektur, 
 Koga, Fukuoka, stad i Fukuoka prefektur, 

Robotskapade Burundiförgreningar
Robotskapade Ekvatorialguineaförgreningar